Taiguara Torro(São Paulo 1981) é o nome artístico de Taiguara de Oliveira Santos Reuter Torro, diretor da agência Brand New Marketing , cartunista da revista MAD e radialista na Radio Metropolitana FM apresentando o programa Cafeína Late Show 

Taiguara Torro fez testes de novas técnicas de design animação e entretenimento, sendo um dos precursores a utilizar animações em websites e mobile sites.

Taiguara ingressou na área do Design como free lancer e trabalhou para grandes agências de publicidade, e grande estúdios de animação, tais como HGN Produções (Disney), Ogilvy.  

Taiguara Torro fez participações em sites de humor na internet, como o antigo Humortadela, Page do Bart entre outros e já trabalhou com humoristas em vários canais de TV (SBT, RedeTV! e AllTV) e rádio como Best Radio Brasil, Rede Blitz, Metropolitana FM. 

Foi um dos principais cartunistas da revista MAD em 1994, seu talento de desenhista na foi descoberto aos 13 anos de idade pelo editor da época o Ota, sendo reconhecido pelo Livro dos Records como um dos cartunistas mais jovens com publicações internacionais no ano   

Hoje é um dos mais famosos publicitários do Brasil, dirigindo a Brand New Marketing, agência com foco em Marketing Digital, Redes Sociais e Ilustração.   

Hobbies   

Um de seus maiores Hobbies alem do colecionismo de Action Figures, é ser humorista. Já atuou na TV, Teatro, Rádio e Youtube.    

Diretor fundador do Grupo de humor e stand-up comedy Filhos da Mãe Joana. "O melhor Show de Stand up Comedy do planeta terra." Peça em cartaz dês de 2006 até os dias de hoje, famosa por seu grande público.    

Taiguara Torro hoje se diverte também trabalhando como Radialista, e apresentador no programa Cafeína da Rádio Metropolitana FM - Segunda a Sexta feira das 00:00h as 02:00h 98,5FM em São Paulo. (www.metropolitanafm.com.br)

Trabalhos mais conhecidos de Taiguara Torro

Revista Mad
Confusões de Aborrecente - Bart
Bart e o Pai tarado
Cachorro radioativo
Bebê Atômico
Larissa a adolescente rebelde
 As loucas aventuras do macaco marinho
 Desenho animado - O coelho e o Urso
 Programa Cafeína (Metropolitana FM) (www.metropolitanafm.com.br ) 
 Filhos da Mãe Joana (Stand up Comedy) (www.filhosdamaejoana.com.br)  
 Brand New Marketing (www.brandnewmarketing.com.br) 
 Torro Publicidade (www.torro.com.br)

Ligações Externas

Site Oficial

Jornalistas do Brasil
Cartunistas do Brasil